Neue Artilleriekaserne steht für 

 Neue Artillerie-Kaserne (Darmstadt)
 Neue Artilleriekaserne (Münster)
 Neue Artilleriekaserne (Schwerin)